Saint-Thibault kan syfta på:
 Saint-Thibault, Aube
 Saint-Thibault, Côte-d'Or
 Saint-Thibault, Oise